Миллес — фамилия. Носители:

 Миллес, Карл (1875—1955) — шведский скульптор.
 Миллес, Ольга (1874—1967) — австрийско-шведская художница.
 Миллес, Рут (1873—1941) — шведский скульптор.